Die Liste der ARD-Brennpunkte enthält eine bisher noch unvollständige Aufzählung aller Sendungen.

Liste

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 
Die Berichterstattung über die COVID-19-Pandemie in Deutschland wurde 2020 in 75 Episoden von der Sendung ARD Extra übernommen.

2021 
Die Berichterstattung über die COVID-19-Pandemie in Deutschland wurde 2021 in 32 Episoden von der Sendung ARD Extra übernommen.

2022 
Die Berichterstattung über die COVID-19-Pandemie in Deutschland wurde 2022 in sechs Episoden von der Sendung ARD Extra übernommen.

2023

Zwei aufeinanderfolgende Sendungen an einem Abend

Brennpunkt-Sendungen an drei oder mehr aufeinanderfolgenden Tagen 
Während der beiden Hochwasserkatastrophen 2002 und 2013 wurden an elf Tagen in Folge Brennpunkt-Sendungen ausgestrahlt, dies ist die bislang höchste Anzahl aufeinander folgender Tage. Vom 12. bis 22. August 2002 liefen in elf Sendungen zusammen 229 Minuten Brennpunkt, vom 2. bis 12. Juni 2013 sogar insgesamt 233 Minuten.

Angekündigte, aber abgesagte Brennpunkte 
Bisher wurde von der ARD-Redaktion ein Brennpunkt angekündigt, der dann aber doch nicht ausgestrahlt wurde.

Einzelnachweise 

ARD-Brennpunkt
!